Leros může být:
 Leros (firma) – česká firma vyrábějící léčivé čaje
 Leros (ostrov) – řecký ostrov
 LEROS – rodina raketových motorů